Molekulska formula -{C14H18N4O3}- se može odnositi na:

 Trimetoprim
 Benomil